

Chimica 
 BTX – abbreviazione per "Benzene-Toluene-Xilene"

Codici 
 BTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Betoota (Australia)
 btx – codice ISO 639-3 della lingua batak karo

Fumetto 
 B't X – manga di Masami Kurumada

Informatica 
 Btx – abbreviazione di Bildschirmtext, servizio di teletext tedesco
 BTX – standard per scheda madre

Sigle 
 BTX – sigla per la Batracotossina, una potentissima neurotossina